Wenkendorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Wenkendorf, ein Ortsteil der Stadt Fehmarn in Schleswig-Holstein
in Polen
 Wieńkowo (ehemals Wenkendorf im Landkreis Randow, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Węgrzynów (ehemals Wenkendorf im Landkreis Militsch, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Milicz